Az Angelo rulez (eredeti cím: Angelo la Débrouille) 2010-től futó francia számítógépes animációs vígjátéksorozat, amelyet Sylvie De Mathuisieulx és Sebastien Diologent alkotott.

Franciaországban 2010. január 1-én a Cartoon Network mutatta be. Magyarországon szintén a Cartoon Network mutatta be 2010. november 29-én.

2021 decemberében bemutatják az ötödik évadot.

Szereplők

Magyar változat 
A szinkront a Turner Broadcasting System megbízásából a BTI Stúdió (1-2. évad) és az SDI Media Hungary (3. évadtól) készítette.

Magyar szöveg: Igarashiné Szabó Adrienn

Hangmérnök: Weichinger Kálmán (3. évadtól)

Rendezőasszisztens: Dohy Erika, Király Csaba (1-2. évad)

Gyártásvezető: Bárány Judit (1-2. évad), Németh Piroska (3. évadtól)

Szinkronrendező: Talpas Iván (1-2. évad), Dezsőffy Rajz Katalin (3. évadtól)

Felolvasó: Zahorán Adrienne (1-2. évad), Schmidt Andrea (3. évadtól)

Epizódok

Rövidfilmek

Jegyzetek

További információk 

Vásárolt Cartoon Network-sorozatok
Brit számítógépes animációs sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
2010-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
2010-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
2010-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Fantasy televíziós sorozatok